Tagesschau-Nachrichten (bis 30. April 2012: EinsExtra Aktuell) ist ein Nachrichtenangebot  der ARD-Nachrichtenredaktion. Die Sendung wird täglich von 9 bis 20 Uhr zur vollen Stunde auf tagesschau24 ausgestrahlt. Zudem wird sie als Livestream auf tagesschau.de übertragen.

Geschichte 
Das Nachrichtenangebot von EinsExtra startete 2003 unter dem Namen ARDaktuell. Die Sendung wies ein eigenständiges Erscheinungsbild auf und war eingeteilt in die Themenblöcke 
 Thema des Tages,
 Inland,
 Wirtschaft,
 Ausland,
 Kultur,
 Sport,
 Wetter.

Zusätzlich zum Livebild wurden Infografiken (Info-Ticker) eingeblendet u. a. mit kurzen Nachrichten, Grafiken, Wetterberichten und Börseninformationen. Zum Team der Sendung gehörten u. a. Peter Joncker, Bianca Leitner und Marc Bator.

Nach der Umbenennung der Sendung im März 2006 in EinsExtra Aktuell wurde der Auftritt und das Erscheinungsbild an die Tagesschau angepasst und die Sendezeit ausgebaut. Fortan wurden von Montag bis Freitag jeweils um 14, 15, 16, 17 und 18 Uhr sowie um 18:30 Uhr halbstündliche Ausgaben von EinsExtra Aktuell gesendet. Anfang 2008 erweiterte man dann die Sendestrecke auf die Zeit von 9 bis 19 Uhr, in der EinsExtra Aktuell nun durchgängig ausgestrahlt wurde. Im Juni 2008 wurde diese Ausstrahlungszeit bis auf 20 Uhr verlängert. Daneben führte man im August 2010 die Ausstrahlung an Wochenenden und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr ein. Mittlerweile wird täglich stündlich zwischen 9 und 20 Uhr eine Sendung ausgestrahlt sowie seit 18. Januar 2021 eine Spätausgabe gegen 21:30 Uhr. Die Länge der Sendungen schwankt zwischen 15 Minuten, vor allem vormittags, und mehreren Stunden am Nachmittag.

Moderatoren 
Die Moderatoren von Tagesschau24 sind:

Moderatoren der Ressorts 
Die Moderatoren von Ressorts und Rubriken von Tagesschau24 sind:

Börsensprecher 
Die Börsensprecher bei tagesschau24 sind:

Wettermoderatoren 
Die Wettermoderatoren bei tagesschau24 sind:

Ehemalige Moderatoren

Siehe auch 
 Liste der Moderatoren und Sprecher von ARD-aktuell

Einzelnachweise 

Nachrichtensendung
Fernsehsendung (Deutschland)
ARD (Fernsehen)
Fernsehsendung der 2000er Jahre
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Tagesschau (ARD)